Alan Czerwiński – calciatore polacco
 Jakub Czerwiński – calciatore polacco
 Przemysław Czerwiński – astista polacco
 Wacław Czerwiński – ingegnere polacco